Ілінський () — польське прізвище. Відомі носії:

 Ілінський Олександр (1639—†?)
 Ілінський Юзеф Август (1760—1844) — останній володар Житомира.
 Ілінський Ян Каетан (1731—1791) — житомирський староста.
 Ілінський Ян Станіслав (1795—1860) — польський композитор і поет.

Див. також 

 Ілінські
 Ільїнський

Українські прізвища
Польські прізвища